L'appellation « maison espagnole » peut faire référence à :
 la maison espagnole, monument historique du Doubs ;
 la maison espagnole, monument historique de Haute-Saône ;
 la maison espagnole de Bouvignes-sur-Meuse, monument de la province de Namur ;
 la maison espagnole de Châtelet, monument de la province de Hainaut ;
 la maison espagnole de Revin, monument historique des Ardennes ;
 les maisons espagnoles de Mouzon, monument historique des Ardennes ;
 le halle aux blés de Durbuy, ou la maison espagnole, monument de la province de Luxembourg.

Voir aussi